Gáspár István (1919–?) labdarúgó (Salgótarján)
 Gáspár István (1919–?) operaénekes
 Gáspár István (1928–2003) orvos, ideggyógyász, egyetemi tanár
 Gáspár István (1932) biológus
 Gáspár István (1968) római katolikus pap, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója (2011–)
hasonló
 Gáspár István Gábor (1957) író, újságíró